Женская сборная Гонконга по кёрлингу — представляет Гонконг на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Гонконга ().

Результаты выступлений

Панконтинентальные чемпионаты

Тихоокеанско-Азиатские чемпионаты

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Гонконга по кёрлингу
 Смешанная сборная Гонконга по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Гонконга по кёрлингу
 Мужская сборная ветеранов Гонконга по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Гонконга по кёрлингу

Ссылки 
 Гонконг -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF

Гонконг
Кёрлинг в Гонконге
Кёрлинг
Женский кёрлинг